Глухая Горушка — название населённых пунктов:

Россия 
 Глухая Горушка — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Глухая Горушка — деревня в Дновском районе Псковской области.